L'ablation désigne généralement le retrait d'une partie de la substance d'un objet ou d'un être vivant.

Nom commun 
Ablation peut désigner :
 ablation, en astronautique, une perte de substance à la surface d'un objet sous l'effet d'un rayonnement ;
 ablation, en médecine, le retrait de tissu biologique, généralement par un traitement chirurgical ;
 ablation, en météorologie, la disparition par changement d’état de la glace ;
 ablation, en géomorphologie, un processus d'enlèvement superficiel par érosion.

Œuvres 

 Ablations, un film franco-belge réalisé par Arnold de Parscau, sorti en 2014.

Voir aussi 
 Ablation laser, un processus dans lequel les liaisons covalentes d'un matériel sont dissoutes au laser afin d'ôter du matériel de la surface d'un objet par vaporisation ou d'autres processus érosifs